

Sigle 
 Tecnico di radiologia medica  – figura professionale tecnico-sanitaria
 TRM (azienda)  – ente radio-televisivo moldavo
 TRM (rete televisiva)  – rete televisiva regionale italiana con sede a Palermo
 Televisione Radio del Mezzogiorno  – rete televisiva regionale italiana con sede a Matera
 Trail Running Movement  – società di servizi che offre programmi di allenamento e organizzazione di eventi sportivi nella disciplina trail running

Codici 
 TRM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Thermal di Palm Springs (Stati Uniti)
 trm – codice ISO 639-3 della lingua tregami

Mineralogia 
 Trm – abbreviazione di taramite

Note